Ми́шка, Серёга и я:
 Мишка, Серёга и я — повесть.
 Мишка, Серёга и я — советский фильм 1961 года, поставленный по одноимённой повести.